Ла Амаргоса има више значења:

 Ла Амаргоса (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Амаргоса (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику